М60 може да се отнася за:

 М60 (по Каталога на Месие) или NGC 4649 (по „Нов общ каталог“), елиптична галактика в съзвездието Дева;
 М60 Patton IV, американски основен боен танк от периода на Студената война;
 М60 (картечница), американска 7,62-мм картечница.